Duch z Canterville – nowela Oscara Wilde’a
 Duch Canterville (The Canterville Ghost) – amerykański film z 1944 roku, reż. Jules Dassin i Norman Z. McLeod
 Duch z Canterville – polski film z 1967 roku, reż. Ewa Petelska i Czesław Petelski
 Duch Canterville (The Canterville Ghost) – amerykański film telewizyjny z 1996 roku, reż. Syd Macartney
 Duch z Canterville (The Canterville Ghost) – brytyjski film telewizyjny z 1997 roku, reż. Crispin Reece